Саидова — женская форма фамилии .
 Саидова, Галина Каримовна (род. 1956) — министр экономики Узбекистана с 2011.
 Саидова, Светлана Бурхановна (род. 1954) — главный тренер сборной Украины по синхронному плаванию.
 Саидова, Хадижат Магомедовна (1925—2022) — советский и российский микропалеонтолог, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР (1974).